Săceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săceni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Săceni (Timiș), Dorf im Kreis Timiș